Cinema:
 Heist (títol en català: L'últim cop), pel·lícula canadencoestatunidenca de 2001 dirigida per David Mamet
 Heist (pel·lícula de 2015), thriller d'acció estatunidenc del 2015 dirigit per Scott Mann i escrit per Stephen Sepher
 Toponímia:
 Heist-op-den-Berg, municipi belga de la província d'Anvers a la regió de Flandes
 Knokke-Heist, municipi belga de la província de Flandes Occidental a la regió de Flandes
 Miscel·lània:
 Fletxa de Heist, competició ciclista d'un dia que es disputa al voltant de Heist-op-den-Berg a la província d'Anvers (Bèlgica)